La ABA Liga 2003-2004 fu la 3ª edizione della Lega Adriatica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei serbi del FMP Železnik sui croati del Cibona Zagabria.

Ognjen Aškrabić, del FMP Železnik, venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Statistiche

Final four

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
ABA Liga MVP:  Dejan Milojević,  Budućnost Podgorica
ABA Liga Finals MVP:  Ognjen Aškrabić,  FMP Železnik

Voci correlate
Euroleague Basketball 2003-2004
ULEB Cup 2003-2004
FIBA Europe League 2003-2004
FIBA Europe Cup 2003-2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
ABA Liga